Элси Каарина Катайнен (, род. 17 декабря 1966, Хаапаярви, Финляндия) — финский политик. Депутат Европейского парламента с 1 марта 2018 года, член партии Финляндский центр и европейской партии Альянс либералов и демократов за Европу (Alde).

Биография 
Родилась 17 декабря 1966 года в городе Хаапаярви. В 1992 году получила специальность агронома, в 1997 году в городе Йювяскюля — преподавателя, в 2000 году получила степень бакалавра в Университете прикладных наук Савонии по специальности агрономия.

В 2001 году избрана председателем совета общины Пиелавеси.

На парламентских выборах 18 марта 2007 года избрана депутатом эдускунты от избирательного округа Северное Саво. В июне 2015 года на собрании парламентской фракции Центра избрана первым вице-председателем.

После назначения  в состав Европейской счётной палаты, 1 марта 2018 года заняла его место в Европейском парламенте. По результатам выборов в Европейский парламент в Финляндии 26 мая 2019 года избрана депутатом.

Примечания

Ссылки 
 
 

Женщины-политики Финляндии
Депутаты эдускунты
Депутаты Европарламента от Финляндии
Депутаты Европарламента (2019—2024)
Депутаты Европарламента (2014—2019)